Toponímia:
 Suez, ciutat egípcia, capital de la governació homònima 
 Canal de Suez, canal artificial que enllaça el mar Mediterrani amb el mar Roig a través de l'istme de Suez  
 Estadi de Suez, estadi esportiu de la ciutat de Suez, a Egipte, seu dels clubs Asmant El-Suweis i Petrojet SC
 Golf de Suez, al nord-est d'Egipte i separa Àfrica d'Àsia 
 Governació de Suez, governació d'Egipte al nord-est del país, a les dues ribes del Canal de Suez 
 Istme de Suez, pont terrestre entre el mar Mediterrani i el mar Roig, a l'est del Canal de Suez
 Organitzacions:
 Suez Environnement, empresa multinacional amb seu a França que opera als sectors de tractament d'aigües i gestió de residus
 Autoritat del Canal de Suez, autoritat estatal que posseeix, opera i manté el canal de Suez 
 Companyia del Canal de Suez, empresa que va construir el Canal de Suez entre 1859 i 1869, formada per Ferdinand de Lesseps el 1858 
 GDF Suez, empresa
 Esdeveniments:
 Crisi de Suez, atac militar contra Egipte dut a terme el 1956 per Regne Unit, França, i Israel  
 Open GDF Suez, torneig professional de tennis que es disputa sobre pista dura celebrat a Tolosa (França)
 Biografies:  Perla Suez (Córdoba, 1948), escriptora, narradora, assagista, novel·lista i traductora argentina